GQ je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Ekvatorialno Gvinejo.
 Gentlemen's Quarterly

Glej tudi 

Kratice